Deeg ist

ein Familienname:
 Alexander Deeg (* 1972), deutscher Theologe (evangelisch)
 Cornelia Deeg (* 1969), deutsche Veterinärmedizinerin, Physiologin, Immunologin und Hochschullehrerin
 Lothar Deeg (* 1965), deutscher Journalist und Autor
 Peter Deeg (1908–2005), Autor, NSDAP-Mitglied und Jurist
 Ria Deeg (1907–2000), Widerstandskämpferin gegen den Faschismus
 Rudolf Deeg (* 1967), deutscher Origamikünstler
 Waltraud Deeg (* 1972), italienische Politikerin (SVP) 
 Waltraud Gebert-Deeg (1928–1988), italienische Politikerin (SVP)
 Will van Deeg (1916–1980), deutscher Schauspieler und Sänger

eine Ortsbezeichnung:
 Deeg (Indien), Stadt in Rajasthan

Siehe auch:
 Deg